Хинуклидил-3-бензилат — отравляющее вещество психотропного действия, психотомиметик.
 Toyota BZ (beyond Zero)